Papszabadi, község Szlovákiában, a Trencséni kerület Privigyei járásban, Istvánszabadja és Kispapszabadi egyesülése 1960-ban 
 Papszabadi, egykori község Szlovákiában, a Zsolnai kerület Zsolnai járásban, 1907-től Litvaszinye, ma Litvaszinye-Babkó településrésze